Quick Change refere-se a um truque de magia em que o artista troca muito rápido de roupa, com outra pessoa, em frente a uma plateia.

Ilusionismo